Брайан Ламар Симмонс (род. 4 апреля 1987), более известный как TM88 (также известен как TrackMan 88) — американский продюсер и диджей из Атланты. Является участником 808 Mafia.

Ранняя жизнь 
Брайан Ламар Симмонс родился 4 апреля 1987 в Майами. Жил в Алабаме, а позже снова переехал в Атланту.

Дискография

Альбомы

Микстейп

Мини-альбом

Синглы

Как главный исполнитель

Как гостевой исполнитель

Продюсерская дискография

2012

Waka Flocka Flame — Triple F Life: Friends, Fans & Family 
 10. «Lurkin» (feat. Plies)

DJ Drama — Quality Street Music 
 08. «I’ma Hata» (feat Waka Flocka Flame and Tyler, The Creator and D-Bo)

2013

Fredo Santana — Fredo Krueger 
 05. «Rollie On My Wrist»

Gucci Mane — Trap God 2 
 10. «Squad Car» (feat. Big Bank Black & OG Boo Dirty)

Gucci Mane — Trap House III 
 01. «Traphouse 3» (feat. Rick Ross) (Produced with Southside)
 10. «Darker» (feat. Chief Keef) (Produced with Southside)

Gucci Mane & 808 Mafia — World War 3: Gas 
 01. «One Minute»
 04. «Geekin (feat. Waka Flocka Flame)»
 08. «Match Maker»
 13. «Rather Be (feat. Keyshia Dior)»

Gucci Mane & Metro Boomin — World War 3: Molly 
 09. «Don’t Look At Me (feat. Young Thug)»
 14. «You A Drug»

Gucci Mane — The State vs. Radric Davis II: The Caged Bird Sings 
 07. «Bad Bitch» (Produced with Southside)
 10. «Wish You Was Me» (Produced with Bankroll Clay)

Фьючер & Free Bands Gang — Future Presents: F.B.G. The Movie 
 05. «Mark McGwire»
 03. «Ceelo (feat. Wale)» (Produced with Southside)
 09. «Chosen One (feat. Rocko)»
 12. «DNA»
 15. «Keep On Shining (feat. Casino)»
 19. «You Wonder (feat. Busta Rhymes & Rocko)»
 17. «Finessin» (Produced with Southside)

DJ Esco — Black Woodstock Soundtrack 
 06. «Take This 4 Granted» (feat. Фьючера)

DJ Esco — No Sleep 
 03. «Day One (feat. Фьючера & Yo Gotti)» (Produced with Metro Boomin)
 07. «Club On Smash (feat. Фьючер)»

Chief Keef 
 «Where He Get it» (Produced with Metro Boomin, Southside & Sonny Digital)

Casino — Ex Drug Dealer 
 05. «Done It All (feat. Young Scooter & Marco)»
 14. «Keep On Shinin (feat. Future)» (Produced with Southside)

Ace Hood — Trials & Tribulations 
 10. «Pray for Me» (Produced with Metro Boomin, Sonny Digital & Southside)

2014

Bankroll Fresh — Life of a Hot Boy 
 17. «Come Wit It»

Tracy T — The Wolf of all Streets 
 02. «On Me (feat. Meek Mill)»
 03. «No Reason (feat. Que)»
 09. «Champagne»

iLoveMakonnen — I Love Makonnen EP 
 07. «Exclusive» (produced with Metro Boomin & Southside)

Фьючер — Monster 
 07. «After That (feat. Lil Wayne)» (Produced with Southside)
 11. «Fetti» (Produced with Metro Boomin & Southside)
 14. «Showed Up» (Produced with DJ Spinz)
 16. «Codeine Crazy»

Young Thug & Bloody Jay — Black Portland 
 04. «No Fucks» (Produced with Southside)

Young Thug — Diary of a Stoner 
 10. «Every Morning (feat. Skooly)»
 12. «Eww» (Produced with Southside)

Young Thug — Ready for War 
 10. «Cash Talk» (Produced with Metro Boomin)

Wiz Khalifa — 28 Grams 
 03. «Let’R» (Produced with Metro Boomin & Southisde)
 22. «How To Be Real (feat. Curtis Williams)» (Produced with Southside)

Travis Porter — Music Money Magnums 
 06. «No Understanding»

Rocko — Ignant 
 03. «Get The Fuck Outta Here»
 06. «Disrespectful» (Produced with MP808)
 13. «LUV» (Produced with Smurf)

Rocko — Expect The Unexpected 
 07. «Good (feat. Lil Wayne)» (Produced with MP808)

Rocko — Poet 
 04. «Phenomenal Woman» (Produced with Smurf)

Rocko — FOOD 
 08. «B.A.N.A.N.A.S.» (Produced with MP808 and Tazzaracci)

Que 
 01. «Jungle Fever»

Que & Mike Fresh — Que Fresco 
 04. «Yes Men»

Migos — Rich Nigga Timeline 
 07. «Pop That»

Migos 
 «Trouble (feat. T.I.)» (Produced with MP808)

Hoodrich Pablo Juan — Designer Drugz 
 03. «Trap Dab (feat. Migos, Jose Guapo & Peewee Longway)»

LL Cool J — Break Your Face 
 01. «Break Your Face» (Produced with Southside)

K Camp — In Due Time 
 04. «Oh No»

Young Thug — Boy (How To Be Real) 
 01. «Boy (How To Be Real) (feat. Wiz Khalifa)» (Produced with Southside)

Gucci Mane — East Atlanta Santa 
 06. «Maybe it’s the Juice»
 11. «One Min (feat. Migos)» (Produced with Southside)

Фьючер — Honest 
 10. «Special (feat. Young Scooter)» (Produced with Southside)

Doe B — D.O.A.T. 3 
 16. «Da Truth» (Produced with M16)

Cash Out — Juice (Remix) (Single) 
 «Juice (Remix) (feat. Lil Durk)» (Produced with Southside)

Shad Da God — Xans (Single) 
 01. «Xans»

Chaz Gotti — Wait’n 
 04. «Porsche»
 07. «Jeweler (feat. Cash Out)» (Produced with Southside)

2015

French Montana — Casino Life 2 
 03. «Moses (Feat. Chris Brown & Migos)» (Produced with Southside, DJ Spinz & K Major)
 07. "5 Mo (Feat. Travi$ Scott & Lil Durk (Produced with MP808)
 12. «All Hustle No Work (Feat. will.i.am & Lil Durk)» (Produced with Southside)

Young Dolph — High Class Street Music 5 
 01. «3 Way»
 18. «The Plug Best Friend»

Sy Ari Da Kid — Street Damage 
 04. «Watching (by Sierra Leone, featuring Sy Ari Da Kid)»

Tracy T — 50 Shades of Green 
 03. «Shoot Em Up»

Wiz Khalifa 
 «Decisions»

21 Savage — The Slaughter Tape 
 06. «Drip» (Produced with Metro Boomin)

Juicy J — 100 % Juice 
 08. «Tap Back»
 10. «Details» (Produced with Lex Luger
 12. «Film (Remix) (feat. Future, Boosie Badazz & G.O.D.)» (Produced with Felli Fel & Young Chop)

Juicy J — O’s to Oscars 
 05. «Yeah Nigga»
 08. «Up (feat. Wiz Khalifa & Project Pat)»
 09. «Beef»
 14. «You And I (feat. Ty Dolla $ign)» (Produced with Southside and MP808)

Gucci Mane — King Gucci 
 10. «I’m Too Much (feat. Riff Raff)»

Gucci Mane — Dinner 
 03. «Angry (feat. Lil Reese & Fredo Santana)»
 07. «Play with your Children» (feat. Fredo Santana (Produced with Southside)

Gucci Mane — Trapology 
 03. «Young Niggas (feat. Jadakiss & Fetty Wap)»

Трэвис Скотт — Rodeo 
 07. «Nightcrawler (feat. Swae Lee of Rae Sremmurd & Chief Keef» (Produced with Metro Boomin, Southside, Mike Dean and Allen Ritter)

DJ Outta Space 
 Thug Ciity (feat. Southside, Young Sizzle, TM88, NephewTexasBoy, Spiiker, Ethan Sacii, and Spihug City)

Трэвис Скотт 
 «Nothing but Net (feat. Young Thug & PartyNextDoor)» (Produced with Southside, Boi-1da & Frank Dukes)

DJ Outta Space — Thug Ciity (Remix) — Single 
 Thug Ciity (Remix) (feat. 2 Chainz, K Camp & Quavo)

Дрейк — If You're Reading This It's Too Late 
 14. «Company (feat. Трэвис Скотт)» (Produced with Southside, WondaGurl, Travis Scott & Allen Ritter)

2 Chainz — Trap-A-Velli 3 
 10. «Big Meech Era»

Young Jeezy — Church in These Streets 
 08. «God» (Produced with Southside)

PartyNextDoor 
 «Party At 8»

Wiz Khalifa — Cabin Fever 3 
 01. «Respect (feat. K Camp & Juicy J)»
 05. «Shit Starters (feat. 2 Chainz)

Team Eastside Snoop 
 „Chicken Up“

Waka Flocka Flame — Flockaveli 1.5 
 01. „Shootin“ (Produced with Southside)
 02. „Short Handed (feat. Chaz Gotti)“ (Produced with Southside)
 09. „Feel About Me“ (Produced with Southside»

Reese — Jump Off a Building 
 01. «Yesterday»
 02. «Lobby Party (feat. Rich Homie Quan)»
 03. «Old Skool (feat. Kari Faux)»
 05. «Freestyle»

SluggMania — Nintendo 88 
 01. «Revo»
 02. «Cartridge»
 03. «Addies»
 04. «My Brother & Me»
 05. «Nintendo»

Key! — Screaming Dreams: The Prelude 
 02. «50 Round Drums (feat. 21 Savage)» (Produced with Metro Boomin & Sonny Digital)

Peewee Longway — Money, Pounds & Ammunition 2 
 05. «Catch Up (feat. Muddgod)»

Young Thug — Slime Season 2 
 16. «Oh Lord» (Produced with Ricky Racks)

Lil Uzi Vert — Luv Is Rage 
 09. «Queso» (feat. Wiz Khalifa) (Produced with Wheezy)

2016

Project Pat — Street God 2 
 04. «Catching Juggs»

Zach Farlow — The Great Escape 2 
 12. «Truth» (Produced with London on da Track)

Icewear Vezzo — Moonwalken 
 02. «MoonWalken»
 05. «Pints & You»

Juicy J — Lit in Ceylon 
 02. «Mansion»
 03. «Blue Bently»
 04. «ACT» (Produced with Smash David)
 06. «Back Out»
 08. «Green Carpet»
 13. «Ol Skool»

Juicy J, Wiz Khalifa & TM88 — TGOD Mafia: Rude Awakening 
 01. «TGOD Mafia intro»
 02. «Da Power»
 03. «Medication»
 04. «Where Was You»
 05. « All Night»
 06. «I See It I Want It» (produced with Cubeatz)
 07. «Hit Me Up»
 08. «Green Suicide»
 09. «Bossed Up» (produced with Cubeatz)
 10. «She In Love» (produced with Cubeatz)
 11. "Breaking News (Feat. Project Pat)
 12. «Itself»
 13. «Luxury Flow»
 14. «Stay The Same» (produced with Cubeatz)
 15. «On The Way»
 16. «Cell Ready» (produced with Cubeatz)

Wiz Khalifa — Khalifa 
 06. «Bake Sale (feat. Трэвис Скотт)» (Produced with Juicy J, Lex Luger, DJ Spinz & Crazy Mike)

Wiz Khalifa — Rolling Papers 2 
 «Pull Up (feat. Lil Uzi Vert)» (Produced with Ricky P)

Peewee Longway — Mr. Blue Benjamin 
 14. «Jackie Tan (feat. Juicy J & Wiz Khalifa)» (Produced with Deedotwill)

Fredo Santana — Fredo Mafia 
 07. «Mafia Talk» (Produced with Metro Boomin)

Ethan Sacii — Dirty Glove Bastard 3 
 13. «No Date (feat. Tabius Tate)»
 16. «LA»

Фьючер — Evol 
 07. «Seven Rings» (Produced with MP808)

HLVDNI 
 Kizo ima Manjaču (produced with Gezin)

Shad Da God — Free the Goat 
 01. «Wut I Luv»

T Shyne — Trip Trap EP 
 «Andre 3K»

Team Eastside Snoop 
 «I Be Tripping»

YFN Lucci — Wish Me Well 2 
 02. «YFN»
 04. «Woke Up Boss»

2 Chainz — Felt Like Cappin и ColleGrove 
 04. «Not Invited» (Felt Like Cappin) 
 07. «Not Invited» (produced with Reignman Rich) (ColleGrove)

2 Chainz — Daniel Son; Necklace Don 
 02. «Get Out The Bed»

Young Thug — Jeffery 
 01. «Wyclef Jean» (Produced with Supah Mario)
 02. «Floyd Mayweather (feat. Трэвис Скотт, Gucci Mane & Gunna)» (Produced with Wheezy, Billboard Hitmakers & Goose)
 04. «Future Swag»
 06. «Guwop (feat. Quavo, Offset & Young Scooter)» (Produced with Wheezy & Cassius Jay)

Трэвис Скотт — Birds in the Trap Sing McKnight 
 03. «coordinate» (Produced with Cubeatz)

Juicy J — Rubba Band Business: The Album 
 «No English (feat. Трэвис Скотт)» (Produced with Lex Luger)
 «Ballin (feat. Kanye West)» (Produced with Cubeatz)

Трэвис Скотт 
 «RaRa (feat. Lil Uzi Vert)» (produced with Cubeatz)

TM88 — Been Thru a Lot — Single 
 «Been Thru a Lot (feat. Young Thug and Lil Yachty)» (Produced with Supah Mario)

Juicy J — #MUSTBENICE 
 01. «Trap (featuring Gucci Mane and Peewee Longway)» (Produced with Lex Luger)
 04. «Feeling Like Obama»
 05. «Lotto» (produced with Cubeatz)
 06. «Whatcha Gone Do» (produced with Cubeatz)
 08. «I Wonder»
 09. «Lou Will»
 11. «Super Fire»
 12. «Panties (featuring Jeremih)» (produced with Cubeatz)
 13. «What I Call It»
 15. «Outro»

Taylor Gang — TGOD Vol. 1 
 04. «Come Through»

Gucci Mane — Woptober 
 02. «Aggressive» (Produced with Zaytoven)

Gucci Mane — The Return of East Atlanta Santa 
 07. «Crash»

Trinidad James — The Wake Up 2 
 01. «Taylor Swift» (Feat. ILoveMakonnen & Peewee Longway)

2017

Rich Gang — Single 
 00. «Bit Bak» (featuring Young Thug and Birdman)

Lil Donald — Still Here 
 06. «88»

Lil Uzi Vert — Luv is Rage 1.5 
 03. «XO TOUR Llif3»

Lil Baby — Perfect Timing 
 06. «100 Round» (featuring Lil Yachty)

Nessly — Wildflower 
 00. «Falling Down»
 03. «Who Has It»

Big Boi — Boomiverse 
 04. «In The South» (featuring Gucci Mane and Pimp C)

YKOM — Year of the Young 
 08. «Flex»

Smokepurpp — Deadstar 
 12. «Hold It»

Smokepurpp 
 Glock in My benz

Lil Uzi Vert — Luv Is Rage 2 
 16. «XO TOUR Llif3»
 18. «Loaded»

Future & Young Thug — Super Slimey 
 13. «Group Home»

Juicy J — Gas Face 
 «One Of Them»

Lil Yachty & Nessly 
 «Guacamole»

Roscoe Dash 
 Ye’s

Blac Youngsta 
 Vent

Gucci Mane — Mr. Davis 
 Enormous (featuring Ty Dolla Sign) 
 Money Piling

Lil Pump — Lil Pump 
 09. Foreign

Lil Duke — Life In The Hills 
 09. Diamonds Dancing (featuring Young Thug) [Produced with Wheezy]

Gunna — Drip Season 2 
 08. Make No Sense (featuring Lil Duke)

Moneybagg Yo — Heartless 
 02. Question

Moneybaggyo — Federal 3X 
 07. «Forreal»

Трэвис Скотт & Quavo — Huncho Jack, Jack Huncho 
 04. «Motorcycle Patches»

Shy Glizzy — Quiet Storm 
 18. «Take Me Away»

24Hrs — ILUVTPC V1 
 09. «Bentley Coup» (featuring Smooky Margielaa)

Larry June 
 «Off The Dribble»

2018

Lil Uzi Vert 
 «Mood»

Lil Yachty — Lil Boat 2 
 «Das Cap»

XXXTentacion — ? 
 «going down!»

Wiz Khalifa — Rolling Papers II 
 1. «Hot Now» 
 4. «Very Special» 
 5. «Goin Hard»
 6. «Holyfield»

Трэвис Скотт — Astroworld 
 06. «No Bystanders»

Smokepurpp — Lost Planet 
 05. «Remember Me»

2020

Lil Uzi Vert — Eternal Atake 
 16. «P2»

Примечания

Ссылки 
 
 

Композиторы по алфавиту
Музыкальные продюсеры США в стиле хип-хоп
Продюсеры XXI века
Трэп-музыканты